Васиньи́ () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Вервен. Население кантона на 2010 год составляло 6 624 человек.

Код INSEE кантона — 0237. Всего в кантон Васиньи входило 15 коммун, из них главной коммуной являлась Васиньи.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики  за 2010 г.):

 Аннап — население 289 чел.
 Васиньи — население 973 чел.
 Венероль — население 216 чел.
 Во-Андиньи — население 959 чел.
 Гран-Верли — население 149 чел.
 Гружи — население 385 чел.
 Ла-Валле-Мюлатр — население 146 чел.
 Менвре — население 664 чел.
 Молен — население 147 чел.
 Пети-Верли — население 188 чел.
 Рибовиль — население 82 чел.
 Сен-Мартен-Ривьер — население 125 чел.
 Тюпиньи — население 364 чел.
 Уази — население 428 чел.
 Этрё — население 1 509 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 12,8 %
 промышленность — 32,7 %
 строительство — 9,4 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 24,1 %
 государственные и муниципальные службы — 21,0 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 32,0 % голосов Марин Ле Пен против 27,8 % у Франсуа Олланда и 21,0 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 55,9 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 24,8 %, Сеголен Руаяль — 22,8 %; 2 тур: Саркози — 50,4 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 3-му избирательному округу департамента Эна они поддержали кандидата Социалистической партии Жана-Луи Брику, получившего 41,6 % голосов в 1-м туре и 57,3 % голосов — во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна